6-й чемпионат Белоруссии по футболу проходил с 16 апреля по 10 ноября 1996 года. Победителем впервые стал мозырский «МПКЦ».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги:
 «Нафтан-Девон (Новополоцк)» (1-е место во Второй лиге сезона 1995, дебютант первой лиги)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1995:
 «Бобруйск»

Переименования команд:
 Витебская «Двина» изменила название на «Локомотив-96».
 Бобруйский «Шинник» изменил название на «Белшина».
 Могилёвское «Торпедо» по ходу сезона изменило название на «Торпедо-Кадино».

Итоговая таблица 

 Из регламента чемпионата 1996:
в случае равенства очков у двух или более команд места определяются:
 — по большему числу побед во всех матчах чемпионата;
 — по результатам игр между собой; («Торпедо» Минск — «Неман» Гродно 0:0 и 0:0)
 — по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — МПКЦ (средний показатель — 6407 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Атака-Аура» (средний показатель — 1762 зрителей).
 На счету хозяев 115 выигрышей (60,2 %), гостей — 76 (39,8 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — МПКЦ (40 очков из 45).
 Самые успешные клубы в выездных матчах — МПКЦ и «Динамо Минск» (36 очков из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 (45 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо Минск» (11).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Неман», «Торпедо-Кадино» и «Нафтан-Девон» (по 7).
 181 футболист забил как минимум один мяч.
 Зафиксировано 13 хет-триков и 55 дублей.
 Реализовано 61 пенальти из 78 назначенных (78,2 %).
 Самая крупная победа — 7:0 (матчи «Динамо Брест» — «Торпедо-Кадино» и «Белшина» — «Ведрич»).
 Самый крупный счёт — 7:1 (матч МПКЦ — «Торпедо-Кадино»).
 Самый продолжительный матч за всю историю чемпионатов Белоруссии — 99 минут («Торпедо Минск» — МПКЦ; судья В. Суховаров).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Афанасенко — Лухвич, Седнёв, Островский, Гольмак — Михаил Маковский, Малеев, Чернявский — Владимир Маковский, Кульчий, Хлебосолов
 Команда Б
Свирков — Яскович, Безмен, Сысоев, Левчук — Орловский, Васильев, Эдуард Градобоев — Яромко, Игорь Градобоев, Вяжевич

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1996
 Третья лига Белоруссии по футболу 1996
 Кубок Белоруссии по футболу 1995/1996
 Кубок Белоруссии по футболу 1996/1997

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com Примечание: команда Шахтёр Солигорск должна быть на 11 месте
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Белоруссии в 1996 году